Stefan Michalski (1872–1926) – major lekarz Wojska Polskiego, działacz Czytelni Ludowych
 Stefan Michalski (1890–1964) – major artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Srebrnym Krzyżem Zasługi, dyrektor warszawskiego oddziału Banku Polskiego, brat Kazimierza
 Stefan Michalski (1892–1939) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stefan Michalski (ur. 1895) – gajowy, żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stefan Michalski (1924–2019) – porucznik pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, odznaczony Krzyżem Walecznych, syn Stefana (1890–1964)

Przypisy